The Long Way Home peut désigner :

Cinéma 
 The Long Way Home, un film irlandais réalisé par Paddy Breathnach en 1995
 The Long Way Home, un film documentaire américain réalisé par Mark Jonathan Harris en 1997
 Long Way Home (Raising Victor Vargas), un film franco-américain réalisé par Peter Sollett en 2002
 The Long Way Home (Eve Dönüş Sarikamiş 1915), un film turc  réalisé par Alphan Eşeli en 2013
  (), un film sud-coréen réalisé par Cheon Seong-il en 2015
 , un court métrage américain réalisé par Alex Herron
  Long Way Home (Night Comes On), un film américain réalisé par Jordana Spiro en 2018

Show radiophonique 
 The Long Way Home émission radiophonique de 1952, durant l'âge d'or de la radio.

Littérature 
 The Long Way Home, titre original d'Un long retour au bercail, une histoire du comic book Buffy contre les vampires.

Musique 
 Long Way Home, un single de SPEED ;
 Long Way Home, un album de Dokken ;
 Take the Long Way Home: Live in Montreal, un DVD de Roger Hodgson.